Goločelo est un toponyme qui peut désigner :
 Goločelo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Koceljeva, district de Mačva ;
 Goločelo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Stanovo (Kragujevac), district de Šumadija.